Charles Dumoulin – giurista e avvocato francese
 François Aimé Louis Dumoulin – disegnatore, pittore e incisore svizzero
 Johann von Dumoulin – generale austriaco
 Pierre Dumoulin-Borie – martire del Vietnam
 Samuel Dumoulin – ciclista francese
 Tom Dumoulin – ciclista olandese